Свобода слова — одне з базових прав людини і громадянина.

Значення:
 Свобода слова — базове поняття.
 Свобода слова (ICTV) — телепередача каналу ICTV (Україна).